Les Pedreres (les Borges Blanques), accident geogràfic a les Borges Blanques, les Garrigues
 Les Pedreres (Camós), nucli de població al municipi de Camós, Pla de l'Estany
 Les Pedreres (Porqueres), nucli de població al municipi de Porqueres, Pla de l'Estany
 Les Pedreres (Riudecanyes), elevació del terreny a Riudecanyes, al Baix Camp
 Les Pedreres (Santa Oliva), nucli de població de Santa Oliva, al Baix Penedès
 Les Pedreres (Girona), barri de la ciutat de Girona, al Gironès